Lafranconi steht für:

 Lafranconi-Brücke, eine Donau-Brücke in Bratislava 

Lafranconi ist der Familienname folgender Personen:

 Dante Lafranconi (* 1940), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Enea Grazioso Lafranconi (1850–1895), italienischer Techniker und Kunstsammler, siehe Enea Grazioso Lanfranconi